Pennsylvania steht für:
 Pennsylvania, US-amerikanischer Bundesstaat

Schiffe:
 Pennsylvania (Schiff, 1854)
 Pennsylvania (Schiff, 1897)
 USS Pennsylvania, mehrere Kriegsschiffe

Unternehmen und Marken:
 Pennsylvania Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Pennsy
 Pennsylvania Auto-Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Pennsylvania (1906–1911)
 Hinckle-O’Brien-Lewis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Pennsylvania (1908)

Siehe auch:
 Pensilvania